

Természetföldrajz
Ság, tanúhegy a Dunántúlon
Ság hegy, Újperint, Vas megye [MNL MOL: S 78 - 268. téka - Perint - 1-13.]
Sági halom, Sághalomalja, Győrság [Győr vármegye települései 18-19. századi kéziratos térképeken (Győr, 2003)]
Sági hegy, Nagykónyi, Tolna megye [II. katonai felmérés]
Sági hegy, Pákozd, Fejér megye [II. katonai felmérés]
Sághegy, Sárszentmihály, Fejér megye [Vályi András: Magyarország leírása - Buda, 1796.]
Sághegy, Márianosztra és Szob között, Pest megye [Vályi András: Magyarország leírása - Buda, 1796. és Dr Schafarzik Ferencz: A Magyar Kir. Földtani Intézet minta kőzet-gyűjteménye magyarországi kőzetekből, Franklin-Társulat - Budapest, 1885. 15. o.]
Ság csatorna, Bustyaháza (Буштино, Ukrajna), malomcsatorna volt a Tisza-Talabor torkolat mellett [MNL MOL: S 11 - No. 1219.]
Ság csatorna, Feketegyarmat (Iermata Neagră, Románia), malomcsatorna volt a falu Ny-i szélén [MNL MOL: S 11 - No. 1626.]
Ság csatorna, Liptóújvár (Liptovský Hrádok, Szlovákia), a Vág mellett volt, ma fatelep van a helyén [MNL MOL: S 11 - No. 1596:1., 1596:2.]
Ság csatorna, Marcaltő mellett, mai neve: Marcal [MNL MOL: S 78 - 288. téka - Marcaltő - 1-20.]
Ság patak, Bakonyság, mai neve: Csángota ér [MNL MOL: S 78 - 288. téka - Lovászpatona - 1-29.]
Ság tó, Ság (Šag bara, Šag, Horvátország) holtág a település mellett
Sági víz, Nagykónyi, mai neve: Vörös víz [MNL MOL: S 16 - No. 235.]
Sugatag, (Sat-Șugatag, Románia) patak Sugatagfalva mellett, a falu névadója
Várság patak, Székelyvarság (Vărșag, Románia), Tartód vára mellett [II. katonai felmérés]

Települések
A Ság szó a Trianon előtti Magyarország számos településének nevében előforduló szó, etimológiája nem tisztázott. Az egyik feltételezés szerint kabar eredetű törzsnév vagy a törzs vezérének neve. Más feltételezés szerint ’domb’, ’erdős magaslat’ jelentésű, bizonytalan eredetű szó.
Alsóság, Vas megye, Celldömölk része
Bakonyság, Veszprém megye
Csíkménaság (románul Armășeni), Románia, Hargita megye, Csíkszentgyörgy község része
Győrság, Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalmi kistérség.
Hásság, (Hașag, Románia), Nagyküküllő (korábban: Medgyes szék)
Hódság (szerbhorvátul Odžaci), Szerbia, Vajdaság
Ipolyság (szlovákul Šahy), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás.
Karancsság, Nógrád megye
Kisság (Alsótúr, szlovákul Dolné Turovce) [Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990) Hont megye 1549]
Kisság, Nyitra megye, 1371: Kyssaagh [DL-DF 98170], 1382, 1427, 1453: Kyssagh [DL-DF 98282, DL-DF 61417, DL-DF 61652], 1439: Kÿssaag [Ipolyi Arnold: Hazai okmánytár V. 163 (Győr, 1873.)]
Kisság, Sopron megye (ma: Simaság, Vas megye) 1767, 1924: Kisság [Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében; I. (Sopron, 1998), Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. (Sopron 1924.)]
Magyaróság, Románia, Kolozs megye, Csürülye községhez tartozik
Ménaságújfalu (románul Armășenii Noi), Románia, Hargita megye, Csíkszentgyörgy község része
Nagyság, Nyitra megye, 1382: Nogsagh [DL-DF 98282], 1427, 1453: Nagsagh [DL-DF 61417, DL-DF 61652], 1439: Naghsaag [Ipolyi Arnold: Hazai okmánytár V. 163 (Győr, 1873.)]
Nagyság, Sopron megye (ma: Simaság, Vas megye) 1767: Nagyság [Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében; I. (Sopron, 1998)]
Németság (románul Șagu), Románia, Arad megye, községközpont
Ollóság (románul Oloșag), Románia, Temes megye, Csukás község része
Rétság, Nógrád megye
Ság (szlovákul Sasinkovo), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galgóci járás.
Ság (elpusztult), Fejér megye, Sárszentmihály része, a Sárköz elpusztult települése.
Ság (elpusztult), Győr megye, Sikátor része [MNL MOL: S 12 - Div. IX. - No. 24. Lázi]
Ság (elpusztult), Zaránd (Arad) megye, Elektől É-ra, 1453, 1455: Saag [DL-DF 81086, 81090, 81202] 1495: Sagh [DL-DF 20281]
Ság puszta, Bács-Kiskun (korábban: Szolnok) megye, Tiszaug része, Akol a Tisza-hídtól 2 km-re K-re [MNL HML: Heves T 29]
Ság puszta, Heves megye, Hatvan ÉK, Gombás (ma: Gombos) puszta mellett [Vályi András: Magyarország leírása - Buda, 1796. és Szederkényi Nándor: Heves vármegye története - Eger, 1890, III. kötet 2. rész 25. fejezet]
Ság puszta, Somogy megye, Hollád része [OSZK: TK 619]
Ság puszta, Tolna megye, Nagykónyi része [MNL MOL: S 16 - No. 20., No. 235]
Ság puszta, Veszprém megye, Réde mellett [Vályi András: Magyarország leírása - Buda, 1796.]
Ság puszta, Veszprém (korábban: Zala) megye, Zánka része (korábban: Úttörőváros) [MNL MOL: S 78 - 300. téka - Akali - 33-51.]
Ság puszta, Zala (korábban: Somogy) megye, Liszó része [MNL MOL: S 78 Liszó]
Ságmajor, Fejér megye, Pátka [Vályi András: Magyarország leírása - Buda, 1796.]
Ságod, Zala megye, Zalaegerszeg része [OSZK: TK 786]
Ság (horvátul Šag), Horvátország, Eszék-Baranya megye, Valpó község része
Ságújfalu, Nógrádmegye
Ságvár, Somogy megye
Sarmaság (románul Sărmăşag), Románia, Szilágy megye
Simaság, Vas megye, Csepregi kistérség
Székelyvarság (románul Varșag), Románia, Hargita megye
Szombatság (románul Sâmbăta), Románia, Bihar megye
Tápióság, Pest megye, Nagykátai kistérség.
Temesság, Románia, Temes megye

Objektumok

Ság malmok, Liptóújvár (Liptovský Hrádok, Szlovákia) [MNL MOL: S 11 - No. 1596:3.]
Ság malom, Bustyaháza (Буштино, Ukrajna), vízimalom volt a Tisza-Talabor torkolat mellett [MNL MOL: S 11 - No. 1219.]
Ság malom, Feketegyarmat (Iermata Neagră, Románia), vízimalom volt a falu Ny-i szélén [MNL MOL: S 11 - No. 1626.]
Ság malom, Pozsony megye, Cseszte, Pila (Častá, Szlovákia) [Franz Raffelsperger: Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten - Wien, 1848. 5. kötet 438. o.]
Ság malom, Tiszalonka (Луг, Ukrajna), vízimalom volt a Tisza-Kaszó torkolat mellett, ma iparcikk üzlet [MNL MOL: S 11 - No. 1165., 1170.]
Säg malom, Csácsó (Čáčov, Senica, Szlovákia) [I. katonai felmérés]